Юлия Николаева:
 Николаева, Юлия Валентиновна (род. 1965) — российский юрист-правовед.
 Николаева, Юлия Сергеевна (род. 1921) — советская фигуристка.